Korps er en betegnelse for en samling af personer, der tilsammen udgør en helhed og som følger samme regelsæt. 

Begrebet indgår i flere betydninger:

Armékorps- militær enhed på 45-60.000 mand.
 Frikorps - militære enheder af mere eller mindre privat karakter
Rekylkorps - betegnelse for danske frikorps
Lottekorps
Spejderkorps
Corps diplomatique
Frikorps Danmark
Frømandskorpset – Søværnets specialstyrke.
Jægerkorpset – Hærens specialstyrke.

Se også
Korpsånd
United States Marine Corps – USA's marineinfanteri.